«Джо́кер» () — американский психологический триллер режиссёра Тодда Филлипса по сценарию, написанному Филлипсом совместно со Скоттом Сильвером. Главную роль исполнил Хоакин Феникс. Фильм выпущен студиями Warner Bros. и DC Films. Действие картины происходит в 1981 году, главным героем является Артур Флек — неудачник и психически нездоровый человек, пытающийся стать стендап-комиком, однако из-за игнорирования общества, тот стал символом восстания против богатых в Готэм-Сити. В фильме также снимались Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен и другие актёры.

Премьера состоялась 31 августа 2019 года на 76-м Венецианском кинофестивале, где картина удостоилась главного приза — «Золотого льва». Фильм вышел 4 октября 2019 года, а в России — 3 октября. Однако на выходе «Джокер» получил смешанные отзывы от кинокритиков — несмотря на положительную оценку актёрской игры Феникса, музыки и ценностей картины, чересчур мрачные тона, изображение психических расстройств и насилие были встречены нейтрально. Тем не менее картина получила признание среди зрителей. Фильм собрал в мировом прокате более одного миллиарда долларов, что позволило ему занять седьмую строчку в списке самых кассовых фильмов 2019 года и стать самым кассовым в истории среди картин категории R, а также первым фильмом с данным рейтингом, чьи сборы превысили миллиард долларов.

Несмотря на нейтральные отзывы критиков, фильм получил множество наград. На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм «Джокер» был номинирован в одиннадцати категориях, включая лучший фильм и лучшую режиссуру, одержав победу в двух номинациях: Хоакин Феникс получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, а композитор фильма Хильдур Гуднадоуттир — за лучшую музыку к фильму. Феникс и Гуднадоуттир также получили «Золотой глобус» и BAFTA. Кроме того, исполнитель главной роли также был удостоен награды Американской Гильдии киноактёров за лучшую мужскую роль.

Награды и номинации

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Список наград и номинаций фильма «Джокер» на сайте Internet Movie Database
 Список наград и номинаций фильма «Джокер» на сайте MUBI

Джокер (фильм, 2019) награды
Джокер